Иванте́евский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — село Ивантеевка.

География 
Район расположен в северной части Левобережья на границе с Самарской областью. Центральную часть района занимают отроги Каменного Сырта. В южной части территорию района пересекает река Большой Иргиз. В районе находится верховье реки Малый Иргиз.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 204,6 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Пугачёвского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территория бывшей Ивантеевской волости Пугачёвского уезда Самарской губернии.

1 февраля 1963 года, после реформ по укрупнению, район был упразднён в пользу Пугачёвского района, однако уже 30 декабря 1966 года был восстановлен.

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В Ивантеевский муниципальный район входят 9 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 9 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Ивантеевском районе 26 населённых пунктов.

Экономика 
С Каменным Сыртом связно разрабатываемое в посёлке Знаменском месторождение щебня. В селе Чернава ведётся разведка нефтяных месторождений. Сельское хозяйство представлено продукцией животноводства, а также производством зерна, подсолнечника. Переработка сельхозсырья ведётся преимущественно за пределами района (Пугачёв, отчасти в Самарской области).

Социальная сфера 
В районе имеются 20 школ, районный Дом творчества, детско-юношеский спортивный клуб, 1 больница, 17 фельдшерско-акушерских пунктов.

Люди, связанные с районом 
 В деревне Ишковка родился советский военачальник И. Ф. Дрёмов.
 В селе Ишковка Ивантеевского района родился Герой Советского Союза Пётр Егорович Толстов (14.10.1917 — 08.06.1986 гг.)
 В селе Николаевка родился глава Администрации Саратовской области Белых Юрий Васильевич
 В селе Николаевка родился Герой Советского Союза Кузьмин В. М.

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки 
 Официальный сайт Ивантеевского муниципального района
 
 

Районы Саратовской области